Мистик има више значења:
 Мистик
 Мистик (Конектикат)
 Мистик (Ајова)